Chanute steht für:

 Chanute (Kansas), ein Ort im Neosho County, Kansas
 Chanute Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Personen:
 Octave Chanute (1832–1910), US-amerikanischer Eisenbahningenieur und Luftfahrtpionier

im NRHP gelistete Objekte:
 Chanute Field Historic District, in Rantoul, Illinois, ID-Nr. 06000594
 Chanute Public Carnegie Library, in Chanute, Kansas, ID-Nr. 87000964

Siehe auch:
 Chanut